Tisovac Žumberački je naselje koje se nalazi u sastavu Grada Samobora, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 1,9 km2.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 4 stanovnika te 5 obiteljskih kućanstava prema popisu iz 2011.

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Samobor